Населённые пункты Усть-Ордынского Бурятского округа: 315 сельских населённых пунктов.

Городские населённые пункты отсутствуют.

Административный центр — пос. Усть-Ордынский.

Районы

Аларский

Баяндаевский

Боханский

Нукутский

Осинский

Эхирит-Булагатский

Примечания 

Усть-Ордынский Бурятский округ